Neustädt steht für
 Neustädt (Gerstungen), Thüringen
 Neustädt (Wüstung), Sachsen-Anhalt

Neustädt ist der Familienname folgender Personen:
 Ursula Mattheuer-Neustädt (* 1926), deutsche Zeichnerin, Grafikerin, Autorin und Lehrerin

Siehe auch:
 Neustadt
 Neustedt
 Neustett
 Neustädtlein
 Neustädtles